Mandriva 2008 est le nom donné à la  de la distribution Mandriva Linux. 


Nouveautés 

Elle est dotée d'une mise à jour de chacun de ses logiciels : 
 GNOME 2.20 (la dernière version à sa sortie)
 KDE 3.5.7 (la dernière version stable à sa sortie)
 OpenOffice.org 2.2.1
 Mozilla Firefox 2.0 et Mozilla Thunderbird 2.0

Compiz Fusion 0.5.2 remplace Compiz et Beryl qui étaient dans la 2007.1.
Mandriva 2008 intègre aussi un nouveau noyau Linux, la version 2.6.22 de celui-ci.

La sortie de Mandriva 2008 a été accompagnée d'une refonte du site mandriva.com.

Liens

Internes 
Mandriva
Mandriva Linux

Liens externes 
Visite guidée de Mandriva Linux 2008

Mandriva